Аршаулов — русская фамилия. Известные носители:
 Аршаулов, Вадим Павлович (1859—1942) — русский инженер.
 Аршаулов, Павел Васильевич (?—1904) — российский педагог.